Maizières (Calvados)
 Maizières (Haute-Marne)
 Maizières (Haute-Saône)
 Maizières (Meurthe-et-Moselle)
 Maizières (Pas-de-Calais)

in samenstellingen:
Maizières-la-Grande-Paroisse, Aube
Maizières-lès-Brienne, Aube
Maizières-lès-Metz, Moselle
Maizières-lès-Vic, Moselle
Maizières-sur-Amance, Haute-Marne